Geoffroy II est le nom porté par plusieurs souverains et seigneurs européens :
 Geoffroy II d'Achaïe
 Geoffroy II d'Anjou
 Geoffroy II de Bretagne
 Geoffroy II de Chaumont
 Geoffroy II de Gâtinais
 Geoffroy II de Joinville
 Geoffroy II de Mayenne
 Geoffroy II de Penthièvre
 Geoffroy II de Thouars
 Geoffroy II de Vendôme
 Geoffroy II du Perche

Geoffroy 02